Бруа-Вюлі () — округ у Швейцарії в кантоні Во.
Адміністративний центр — Паєрн.

Громади

Примітки 

Округи кантону Во